Подгородище — название населенных пунктов:

Россия 

 Подгородище — деревня в Осинском районе Пермского края.

Украина 
 Подгородище — село в Перемышлянском районе Львовской области.

См. также 

 1-е Подгородище
 2-е Подгородище